Bromit bezeichnet:

 den Bromargyrit
 die Bromite
Bromite, Fork des Chromium-Browsers